Коронзо́н () — демон, который был впервые упомянут в конце XVI века оккультистами сэром Эдвардом Келли и Джоном Ди в работе, посвящённой енохианской магии.

В 20 веке он стал одним из божеств в пантеоне телемы, религии, созданной оккультистом Алистером Кроули, который изменил его имя для использования в собственном учении, добавив в него букву «h», так, чтобы имя стало читаться «Хоронзон» (), после чего стал называть его Обитателем Бездны..

Написание и произношение 
Согласно французско-английскому философу Мерику Касаубону, имя этого демона правильно писать без «h», то есть «Coronzon», в таком виде это слово встречается в его работе «True and Faithful Relation». В Енохианском словаре Лайкока и вовсе предлагается писать и произносить это имя с буквой «m»: «Coronzom» — рус. «Коронзо́м» со ссылкой на оригинальную рукопись (Cotton XLVI Pt. I, fol. 91a). Кроули использовал в своей «Исповеди» вариант написания «Choronzon» — «The name of the Dweller in the Abyss is Choronzon, but he is not really an individual» (Conf. 622).

Примечания

Ссылки 
 Crowley, Aleister. «The Cry of the Tenth Aethyr» in The Vision and the Voice
 Dee, John, edited by Meric Casaubon. A True and Faithful Relation of What Passed for Many Years Between Dr. John Dee and Some Spirits. Kessinger Publishing. ISBN 0-7661-0812-0
 Rowe, Benjamin. «The Illusion of the Abyss.»
 Sutin, Lawrence. Do What Thou Wilt. St. Martin’s Griffin, New York.
 Thelemapedia. Choronzon.

Демоны
Оккультизм
Енохианская магия